Inhibice je označení procesu, který brzdí, omezuje, zadržuje, zamezuje, utlumuje nebo zpomaluje jiný subjekt nebo jev. Zdroj inhibice se nazývá inhibitor. Pojem inhibice má speciální význam v následujících oborech:

 inhibice v enzymologii – zamezení správné funkce enzymu
 inhibice (chemie) – zamezení průběhu chemické reakce
 inhibice (genetika) – jeden z typů mezigenových interakcí
 inhibice (elektronika) – zamezení protékání proudu určitého vodiče jakožto distribuci signálu určitým hradlem nebo logickým obvodem
 inhibice krvácení – viz např. hemostáza a srážení krve
 inhibice v ekologii – podobný termín alelopatie

Související články 
 Retardace
 Prohibice
 Represe
 Imobilizace